Seither ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Seither (* 1965), deutsche Komponistin
 Ludwig von Seither (1857–1945), deutscher General
 Max Seither (1914–2003), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Seiter